L’Or de Brayan est un recueil de nouvelles fantasy de l’auteur américain Peter V. Brett. Les nouvelles se déroulent dans le monde du Cycle des démons. Le recueil contient les nouvelles Le Grand Bazar, L’Or de Brayan et Brianne battue ainsi qu'un petit dictionnaire krasien et un grimoire de runes.

Le recueil

Le Grand Bazar 
Arlen part explorer le village abandonné de Baha Kad’Everam pour y trouver des vases créés par le célèbre potier Dravazi. Les plans d’accès au village lui ont été donnés par son ami le marchand Abban. Alors qu’il explore la ville de nuit, il est attaqué par des démons d’argile. Pendant la bagarre le stock de poterie de Dravazi est détruit. Arlen regagne péniblement son cercle de protection. Quelques jours plus tard, il revient à Fort Krasia où il vend à Abban les quelques vases qu’il a pu récupérer. Pour le remercier, Abban propose à Arlen de lui trouver une copie de la carte qui mène à l’ancienne cité de Soleil d’Anoch. Grâce à son neveu qui est Nie’Dama, Abban et Arlen récupèrent la fameuse copie. Repéré par un dama lors de l’échange, les deux hommes parviennent à s’enfuir. Le lendemain, Arlen quitte la ville. Abban, lui, fait porter le chapeau à Amit, l’un de ses concurrents au Bazar.

Personnages :
 Abban asu Chabin am’Haman am’Kaji, riche marchand  ;
 Amit asu Samere am’Rajith am’Majah, marchand ;
 Arlen Bales, messager ;
 Jamere, nie’dama ;
 Kavere, dama.

L’Or de Brayan 
Arlen part pour sa première mission en tant qu’apprenti messager. Il accompagne le vieux messager alcoolique Curk. Ils ont pour mission de se rendre à l’Or de Brayan, la plus haute ville minière de Miln. Ils doivent y acheminer des bâtons de tonnerre pour le percement d’un nouveau filon.  En chemin, ils sont attaqués par des brigands menés par le messager félon Sandar. Curk s’enfuit, seul Arlen reste pour défendre la cargaison. Il défie Sandar et réussit à le battre. Il parvient à destination et livre le chargement. Au retour, il est agressé par un démon des neiges. Un rude combat s’engage. Durant la lutte, Arlen parvient à dessiner une rune sur le ventre de la créature. La rune embrase immédiatement le démon. Une fois soigné, Arlen reprend la route et rejoint Miln.

Personnages :
 Arlen Bales, apprenti messager ;
 Cob, protecteur ;
 Curk, messager ;
 Delia Taileur, baronne cousine du comte Brayan et de la comtesse Cera ;
 Derek des Filsdor, gardien de refuge, originaire de l’Or de Brayan ;
 Malcum, maître de la guilde des messagers ;
 Sandar, messager ;
 Stacy Taileur, fille du baron Taileur et belle-fille de Delia ;
 Taileur, baron époux de Delia.

Brianne battue 
Mairy demande à Leesha de venir soigner Brianne, son ancienne amie d’enfance. Les deux jeunes femmes sont fâchées depuis sept ans. Malgré sa réticence, Leesha accepte. La cueilleuse d’herbes découvre que Brianne est battue par son mari, le rustre Evin. Après avoir soigné Brianne, elle convoque Evin et le menace violemment. Elle le prévient que s’il recommence à battre son épouse, elle lui fera subir les pires tourments. 

Personnages :
 Brianne, villageoise ;
 Callen, six ans, fils de Brianne et Evin ;
 Evin, bûcheron ; 
 Leesha, cueilleuse d’herbes ;
 Mairy, villageoise.

Dictionnaire krasien 

Explique les quelques termes krasiens utilisés dans la nouvelle Le Grand Bazar.

Grimoire de runes 
Explique à quoi servent quatorze runes.

Les démons 

Les démons sont des êtres magiques qui sortent de terre chaque nuit pour traquer les êtres humains.

Notes et références 

Roman de fantasy américain
Roman américain paru en 2011